Amorphoscelidae är en familj av bönsyrsor. Amorphoscelidae ingår i ordningen Mantodea, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Amorphoscelidae 104 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bönsyrsor
Amorphoscelidae